Willemstad kan syfta på följande platser:

Curaçao 

 Willemstad, huvudstad,

Nederländerna 

 Willemstad, Noord-Brabant, ort, Noord-Brabant, Gemeente Moerdijk,